El término víspera puede hacer referencia a:

Vísperas es el oficio divino vespertino en la liturgia de las horas, en las Iglesias católica y la ortodoxa.
Víspera es en general el rezo de la tarde, y en las fiestas solemnes, la tarde anterior.
 Víspera de Navidad es Nochebuena.
 Víspera de Santa Águeda es el día anterior al 5 de febrero (en el País Vasco y Navarra).
 Víspera del Día de los Santos es el día de Halloween.
 Víspera de la Inmaculada Concepción es el Día de las Velitas (fiesta de Colombia).
 Víspera de Año Nuevo es la tarde del día del Año Viejo.

Enlaces externos